Kilbourne kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kilbourne (Illinois)
Kilbourne (Louisiana)